Ильясабад () — название нескольких деревень в Иране. Этимология связана с именем Ильяс.

 Ильясабад (Шираз) — деревня в остане Фарс.
 Ильясабад (Даррешехр) — деревня в провинции Илам.
 Ильясабад (Казерун) — деревня в остане Фарс.